Rhoadsia är ett släkte av fiskar. Rhoadsia ingår i familjen Characidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Rhoadsia